Берегово́е-Первое — село в Прохоровском районе Белгородской области, Россия. Административный центр Береговского сельского поселения.

История 
Село Береговое было основано в начале XVIII века. 

В 80-е годы XIX века для обеспечения железнодорожного транспорта водой, в селе была сооружена водокачка. В 1895 году были построены плотина и мост, сооружено водохранилище. 

Во время Великой Отечественной возле Берегового разворачивалось Сражение под Прохоровкой.

География 
Расположено в северной части области в 6 км к северу от пгт. Прохоровки, в истоке реки Псёл.

Достопримечательности 

 Деревянная церковь Илии Муромца
 Дом помещика Питры (XIX век)

Население

Инфраструктура 
Экономика
На территории села располагаются рыбхоз, дрожжевой завод и спиртовой завод. Оба завода в настоящее время не работают.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Прохоровского района